Anghel Saligny (ingenieur) - Roemeens ingenieur; naamgever van onderstaand station
 Anghel Saligny (metrostation) - metrostation in  Boekarest, Roemenië